Николай Артавазд, Равда (, ; также Николай Артабазд (Артавазд) Смирнский, прозванный Рабда — ; ) — византийский математик армянского происхождения, крупный научный деятель периода Палеологовского возрождения.

Биография 
Родился во второй половине XIII века. Место его рождения точно неизвестно, но раннюю стадию жизни провел в Смирне. Н. Адонц, учитывая двойное имя Николаос-Артавазд, полагает, что родился он вероятно в Армении и получил армянское имя Артавазд, затем после переезда в Смирну выбрал себе эллинское имя Николаос. Из Смирны переехал в Константинополь, где работал в императорском дворце и получил прозвище Равда (от , владеющий жезлом). Ему принадлежит издание сочинения Плануда по индийской арифметике с собственными дополнениями. Сохранились два авторских сочинения Артавазда, написанные на греческом языке в форме писем. В своих работах Артавазд пользовался алфавитной нумерацией, а рациональные числа записывал в виде египетских дробей. Умножение и деление дробей делал так, как это делается сегодня — приводил к наименьшому общему знаменателю, но результат опять выражался как египетская дробь. Употребляет вошедший затем в литературу термин «политическая арифметика». Много места отводит календарным расчётам, составляет календарь вычисления Пасхи. Артавазд — последний византийский учёный, упоминающий Диофанта. В его трудах сохранилось также много математических упражнений, позже вошедших в составы разных сборников задач. Задачи Артавазда носят повседневный, хозяйственный характер, и являются важным источником для изучения экономической жизни Византии XIV века.

Сочинения 

Первое письмо Артавазда, написанное в 1340 году, обращено к некоему адвокату Георгу Хачику, также армянину. В нём разъясняются алфавитная система счисления и счёт на пальцах до 9999: на левой руке откладывались единицы и десятки , а на правой — сотни и тысячи. При изложении арифметических действий Артавазд замечает, что в случае больших чисел хорошо пользоваться «великим индийским счислением». В конце сочинения приведены большие таблицы сложения, вычитания и умножения, близкие к таблицам древнегреческих математиков и Анании Ширакаци. В целом, труды Ширакаци оказали большое влияние на Николая Артавазда.
Второе письмо, написанное в 1341 году, обращено к другу автора — Феодору Чабуху из Клазомен. По всей видимости Феодор тоже был армянином, поскольку его прозвище "Чабух" (Tzabukhes) является эллинизированной формой армянского "чавуш", Здесь в основном рассмотрены действия с дробями, а также приведён приближённый способ извлечения квадратных корней, основанный на формуле Герона.
Перу Николая принадлежат также одна работа по геометрии и небольшой грамматический трактат, который он написал для своего сына Павла Артавазда.
Рукописи Николая Артавазда хранятся в Парижской национальной библиотеке.

Ранние публикации 
 Nicolai Artabasdae: «Ecphrasis numerorum notationis per gestis digitorum». Lutetiae (1614), 
 Tannery, Paul: «Manuel Moschopoulos et Nicolas Rhabdas» . Paris (1884), 
 —, «Notice sur les deux lettres arithmétiques de Nicolas Rhabdas». Paris (1886), 
 —, «Le Vaticanus graecus MCDXI et les manuscrits de Rhabdas». Paris (1888) 

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Биографические
 
 Николай Артавазд Равда  // «Хронос»
 Ῥαβδᾶς // Паули-Виссова, немецкая энциклопедия классической древности.

Труды
 Два арифметических сочинения Артавазда, написанные в форме писем ; публикация НБФ 

Учёные Византии
Математики Византии